Karl August von Sachsen ist der Name folgender Personen:

* Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757–1828) (1757–1828), Herzog von Sachsen-Weimar-Eisenach
 Karl August Prinz von Sachsen Gessaphe (* 1958), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:

 Karl-August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1912–1988), deutscher Adliger, Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach